Ичиро Мидзуки (), роден на 7 януари 1948 в Токио, Япония като Тошио Хаякава (), е японски anison певец, композитор и актьор. Става член на рок групата JAM Project през 2000 г. – 2002 г.

Професионалната кариера на Ичиро Мидзуки започва с издаването на дебютния му сингъл, наречен „Kimi ni sasageru Boku no Uta“, през 1968. Той не се оказва особено успешен, затова през 1969 г. Мидзуки навлиза в anison света като изпълнява началната песен от анимето „Genshi Shounen Ryuu“. Истинският му успех обаче идва през 1972 г., когато излиза сингълът „Mazinger Z“ от едноименното супер-робот аниме. Този anison хит бързо превръща Мидзуки в най-популярния певец в жанра. Следват още много издадени anison песни, заради които Мидзуки си спечелва прозвището Крал на anison.

През 1999 г. излиза 1000-ната песен на Ичиро Мидзуки. По този повод той прави невиждан дотогава в Япония 24-часов концерт, на който изпява всичките си 1000 песни. С това събитие кандидатства за Книгата на Гинес. Към настоящия момент песните на Мидзуки са над 1100.

Дискография

Сингли 
 07.1968 – Kimi ni sasageru Boku no Uta (君にささげる僕の歌)
 04.1970 – Dare mo inai Umi (誰もいない海)
 21.11.1990 – Natsukashi Kutte Hero ~I'll Never Forget You!~ (懐かしくってヒーロー~I'll Never Forget You!~)
 01.06.1992 – Natsukashi Kutte Hero PartII ~We'll Be Together Forever!~ (懐かしくってヒーロー・PartII~We'll Be Together Forever!~)
 21 януари 1994 – SEISHUN FOR YOU ~Seishun no Uta~ (SEISHUN FOR YOU~青春の詩~)
 03.09.1997 – 221B Senki Single Version (221B戦記 シングルバージョン)
 01.09.1999 – Golden Rule ~Kimi wa mada Maketenai!~ (Golden Rule~君はまだ負けてない!~) / Miage te goran Yoru no Hoshi wo (見上げてごらん夜の星を)

Албуми 
 21.06.1989 – OTAKEBI Sanjou! Hoeru Otoko Ichiro Mizuki Best (OTAKEBI参上!吠える男 水木一郎ベスト)
 01.05.1990 – Ichiro Mizuki OTAKEBI 2 (水木一郎 OTAKEBI2)
 01.09.1990 – Ichiro Mizuki All Hits Vol.1 (水木一郎 大全集Vol.1)
 21.02.1991 – Ichiro Mizuki All Hits Vol.2 (水木一郎 大全集Vol.2)
 21.04.1991 – Ichiro Mizuki Ballade Collection ~SASAYAKI~ Vol.1 (水木一郎バラード・コレクション～SASAYAKI～Vol.1)
 21.08.1991 – Ichiro Mizuki All Hits Vol.3 (水木一郎 大全集Vol.3)
 21.02.1992 – Ichiro Mizuki All Hits Vol.4 (水木一郎 大全集Vol.4)
 21.08.1992 – Ichiro Mizuki All Hits Vol.5 (水木一郎 大全集Vol.5)
 21.04.1993 – Dear Friend
 21 януари 1994 – Ichiro Mizuki no Tanoshii Asobi Uta (水木一郎のたのしいあそびうた)
 19.08.1995 – Ichiro Mizuki Best & Best (水木一郎 ベスト&ベスト)
 19.07.1997 – ROBONATION Ichiro Mizuki Super Robot Complete (ROBONATION 水木一郎スーパーロボットコンプリート)
 21.03.1998 – Neppuu Densetsu (熱風伝説)
 30 януари 1999 – Neppuu Gaiden – Romantic Master Pieces – (熱風外伝-Romantic Master Pieces-)
 21.11.2001 – Aniki Jishin ~30th Anniversary BEST~ (アニキ自身~30th Anniversary BEST~)
 04.08.2004 – Ichiro Mizuki Best of Aniking – Red Spirits- (水木一郎 ベスト・オブ・アニキング – 赤の魂-)
 06.10.2004 – Ichiro Mizuki Best of Aniking – Blue Spirits- (水木一郎 ベスト・オブ・アニキング – 青の魂-)

Списък на начални песни

Аниме 
 Genshi Shounen Rju (Genshi Shounen Ryuu ga Yuku)
 Mazinger Z (Mazinger Z; Bokura no Mazinger Z)
 Babel II (Babel Nisei; Seigi no Chou Nouryoku Shounen)
 Great Mazinger (Ore wa Great Mazinger; Yuusha wa Mazinger)
 Tekkaman: The Space Knight (Tekkaman no Uta; Space Knights no Uta)
 Steel Jeeg (Koutetsu Jeeg no Uta; Hiroshi no Theme)
 Combattler V (Combattler V no Theme; Yuke! Combattler V)
 Magne Robo Gakeen (Tatakae! Gakeen; Takeru to Mai no Uta)
 Mechander Robo (Try Attack! Mechander Robo; Sasurai no Hoshi Jimmy Orion)
 Hyouga Senshi Guyslugger (Hyouga Senshi Guyslugger)
 Voltes V (Chichi wo Motomete)
 Baratack (Choujin Sentai Baratack)
 Arrow Emblem Grand Prix no Taka (Grand Prix no Taka; Laser Blues)
 Captain Harlock (Captain Harlock; Warera no Tabidachi)
 Lupin III (Lupin Sansei Ai no Theme)
 Golion (Tatakae! Golion; Gonin de Hitotsu)
 Game Center Arashi (Game Center Arashi)
 Hero Hero-kun (Mawari Himawari Hero Hero-kun)
 The SoulTaker (SOULTAKER)
 Godannar (Sangou no Hitsugi; ENGAGE!!! Godannar)
 Koutetsushin Jeeg (STORMBRINGER)

Видеоигри 
 Ganbare Goemon ~Neo Momoyama Bakufu no Odori~ (Double Impact)
 Super Robot Wars Alpha (Ara buru Damashii; STEEL SOUL FOR YOU; Tomo yo ~Super Robot Wars Alpha~; Wa ni Teki Nashi)
 Tatsunoko Fight (Denkou Sekka Volder)
 Taiko no Tatsujin Tobikkiri! Anime Special (Gattai! Donranger Robo; Kitto Motto Zutto; Hibike! Taiko no Tatsujin)

Tokusatsu 
 Choujin Barom One (Bokura no Barom One; Yuujou no Barom Cross)
 Henshin Ninja Arashi (Arashi yo Sakebe; Warera wa Ninja)
 Android Kikaider (Hakaider no Uta; Saburou no Theme)
 Kamen Rider V3 (Shounen Kamen Rider Tai no Uta)
 Robot Keiji (Robot Keiji; Susume Robot Keiji)
 Shiro Shishi Kamen (Shiro Shishi Kamen no Uta)
 Inazuman (Chest! Chest! Inazuman)
 Kamen Rider X (Setup! Kamen Rider X; Ore wa X Kaizorg)
 Inazuman F (Inazuman Action)
 Ganbare!! Robocon (Ganbare Robocon; Oira Robocon Robot dai!; Oira Robocon Sekai Ichi; Robocon Ondou; Hashire!! Robcon Undoukai; Robocon Gattsuracon)
 Bouken Rockbat (Bouken Rockbat; Tetsu no Prince Blazer)
 Kamen Rider Stronger (Kamen Rider Stronger no Uta; Kyou mo Tatakau Stronger; Stronger Action)
 Shounen Tantei Dan (Yukuzo! BD7; Shounen Tantei Dan no Uta)
 Akumaizer 3 (Shouri da! Akumaizer 3; Susume Zaiderbeck)
 The Kagestar (Kagayaku Taiyou Kagestar; Star! Star! Kagestar)
 Ninja Captor (Tatakae! Ninja Captor; Oozora no Captor)
 Kaiketsu Zubat (Jigoku no Zubat; Otoko wa Hitori Michi wo Yuku)
 Daitetsujin 17 (Oh!! Daitetsujin One Seven; One Seven Sanka)
 Kyouryuu Sentai Koseidon (Kyouryuu Sentai Koseidon; Koseidon March)
 Battle Fever J (Battle Fever Dai Shutsugeki; Battle Fever Sanka)
 Honoo no Choujin Megaloman (Yuke! Yuke! Megaloman; Waga Kokoro no Rozetta Hoshi)
 Kamen Rider (Skyrider) (Moero! Kamen Rider; Otoko no Na wa Kamen Rider; Haruka naru Ai ni Kakete; Kagayake! 8-Nin Rider)
 Kamen Rider Super 1 (Junior Rider Tai no Uta)
 Taiyou Sentai Sun Vulcan (Ashita ga Arusa; Kagayake! Sun Vulcan; Kimi wa Panther; Taiyou March; Umi ga Yondeiru)
 Andro Melos (Andro Melos; Kaette Koiyo Andro Melos)
 Jikuu Senshi Spielvan (Jikuu Senshi Spielvan; Kimi on Nakama da Spielvan; Kesshou da! Spielvan)
 Choujinki Metalder (Time Limit)
 Kamen Rider BLACK RX (Eien no Tameni Kimi no Tameni)
 Tokkei Winspector (Just Gigastreamer; Yume mo Hitotsu no Nakama-Tachi; Yuusha Winspector)
 Voicelugger (Hoero! Voicelugger)
 Hyakujuu Sentai Gaoranger (Hyakujuu Gattai! Gaoking; Samba de Gaoren)
 Juuken Sentai Gekiranger (Tao)

Роля 
Аниме
 Koraru no Tanken – Rat Hector
 Space Carrier Blue Noah – Gruppenkommandeur
 Dangaioh (OVA) – Yoldo
 Happy Lucky Bikkuriman – La☆Keen
Tokusatsu
 Jikuu Senshi Spielvan – Dr. Ben
 Voicelugger – Voicelugger Gold
 Chou Ninja Tai Inazuma!! SPARK – Шорюсаи Мидзуки
Видеоигри
 Super Robot Wars Alpha 3 – Keisar Ephes

Книги 
 Hitoshi Hasebe: Anison – Kashu Ichiro Mizuki Sanjuu Shuunen Kinen Nekketsu Shashinshuu (兄尊(アニソン)―歌手水木一郎三十周年記念熱血写真集), 1999, Oakla Publishing. ISBN 4-87278-461-8
 Ichiro Mizuki & Project Ichiro: Aniki Damashii ~Anime Song no Teiou / Mizuki Ichirou no Sho~ (アニキ魂~アニメソングの帝王・水木一郎の書~), 2000, Aspect. ISBN 4-7572-0719-0

Външни препратки 
  ICHIROU MIZUKI OFFICIAL SITE
  Ичиро Мидзуки – Anison Database
  animesongs.com.br
  Ичиро Мидзуки – Anime News Network
  Ичиро Мидзуки – Henshin Hall of Fame 
  

Японски певци
Японски актьори и актриси
Родени в Токио